Cholmskij rajon, rajon nell'Oblast' di Novgorod
 Cholmskij rajon, rajon nell'Oblast' di Sachalin

Pagine correlate 

 Cholmskij